El nombre de Ermita de la Magdalena es la denominación de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas, en honor a Santa María Magdalena.

Ermitas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 

 Ermita de la Magdalena, ermita en la localidad de Azpeitia, Guipúzcoa;
 Ermita de la Magdalena, ermita en la localidad de Caspe, Zaragoza;
 Ermita de la Magdalena, ermita en la ciudad de Castellón de la Plana, Castellón;
 Ermita de la Magdalena, ermita en la localidad de Épila, Zaragoza;
 Ermita de la Magdalena, ermita en la localidad de Erandio, Vizcaya;
 Ermita de la Magdalena, ermita en el concejo de Morcín, Asturias;
 Ermita de la Magdalena, ermita en la localidad de Murias de Paredes, León